Lenczewski ist der Familienname folgender Personen:

 Ann Lenczewski (* 1960), US-amerikanische Politikerin
 Romuald Lenczewski (1822–1912), polnischer Architekt
 Ryszard Lenczewski (* 1948), polnischer Kameramann
 Tomasz Lenczewski (* 1960), polnischer Genealoge, Autor, Jurist des kanonischen Rechtes und Antiquar